Богородицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область 
 Богородицкое сельское поселение — входит в Добринский район

Орловская область 
 Богородицкое сельское поселение — входит в Хотынецкий район

Рязанская область 
 Богородицкое сельское поселение — входит в Милославский район
 Богородицкое сельское поселение — входило в Ухоловский район